mnf est un code pouvant désigner :
 le mundani, une langue parlée au Cameroun, selon la norme ISO 639-3.

MnF désigne
 le fluorure de manganèse (II) en chimie.

MNF est un sigle pouvant désigner en anglais :
 Multi-National Force, soit une coalition militaire ;
 Multilateral Nuclear Force également appelé  (MLF) ;
 Monday Night Football, une émission sportive de télévision ;
 modal neutral file'', un format de fichier utilisé par les logiciels MSC Software.

Code
Formule brute